Mariapoort (Malbork) - stadspoort in de Poolse stad Malbork
 Mariapoort (Carpentras) - toegangspoort van de Kathedraal van Carpentras in Frankrijk
 Mariapoort (Leuven) - onderdeel van de Abdij van Park te Leuven, België
 Mariapoort (Brugge) - verdwenen stadspoort van Brugge in de eerste omwalling